Чемпіонат Польщі з футболу 2016-17 — 83-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 15 липня 2016 року та фінішував 4 червня 2017 року. Кожна з 16 команд зіграє 30 матчів, по 15 домашніх та виїзних (перший етап). На другому етапі перша вісімка у одне коло розіграє турнір за медалі, друга вісімка виявить двох невдах чемпіонату також у одне коло. Свій 12-й титул чемпіона здобула «Легія» (Варшава).

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники та стадіони

Перший етап

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Чемпіонський раунд 

 

 
  
  

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

 

 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Арка (Гдиня) візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Польщі з футболу 2016—2017.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Екстракляса на soccerway 

2017
Польща
Польща
2016 у Польщі
2017 у Польщі